Гран-при Великобритании 1990 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 15 июля 1990 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:11,291

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании